Slovenia Open 2022, właśc. Zavarovalnica Sava Portorož 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2022 z cyklu Slovenia Open rozgrywany w dniach 12–18 września 2022 roku w Portorožu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 203 024 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Słowenii